

Biografia 
Lisimaco era il figlio secondogenito del re d'Egitto Tolomeo II e di Arsinoe I e fratello del futuro re Tolomeo III e di Berenice, futura moglie del sovrano seleucide Antioco II. Ebbe lo stesso nome del nonno materno Lisimaco, re di Macedonia e di Tracia.

Dopo il ripudio e l'esilio della madre in conseguenza del suo coinvolgimento in una congiura, fu adottato, assieme ai fratelli, dalla seconda moglie del re, Arsinoe II.

Sopravvisse al fratello Tolomeo III e venne fatto assassinare da Sosibio, ministro di suo nipote, Tolomeo IV, intorno al 221 a.C.

Note

Bibliografia
Fonti primarie
   ( The Histories — traduzione in inglese di Chicago University).

Fonti secondarie
 
 
 
 

Personalità della dinastia tolemaica